Liomin ist der Familienname folgender Personen:

 August Liomin (1831–1893), deutscher Stadtschultheiß und Landtagsabgeordneter

 Théodore Frédéric Louis Liomin (1765–1801), Schweizer Jurist und Notar